

Communes
 Gien, commune du Loiret
 Gien-sur-Cure, commune de la Nièvre
 Poilly-lez-Gien, commune du Loiret

Ponts
 Vieux pont de Gien
 Nouveau pont de Gien
 Viaduc de Gien

Autres
 Arrondissement de Gien
 Canton de Gien
 Château de Gien
 Faïencerie de Gien
 Gare de Gien
 Le Journal de Gien

Voir aussi
Presqu'île de Giens, presqu'île située sur la commune d'Hyères (Var).